Iljuszyn – rosyjski (dawniej radziecki) producent samolotów
 osoby o nazwisku Iljuszyn:
 Aleksiej Iljuszyn (ur. 1980) – rosyjski szachista
 Ihor Iwanowycz Iljuszyn (ur. 1961) – ukraiński historyk, doktor habilitowany nauk historycznych
 Ilja Izrailewicz Iljuszyn-Edelman (1897 – 1974) – funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa, generał major Sił Zbrojnych ZSRR
 Siergiej Władimirowicz Iljuszyn (1894 – 1977) – rosyjski projektant i konstruktor samolotów
 Władimir Siergiejewicz Iljuszyn (1927 – 2010) − radziecki pilot w stopniu generała majora